Zum Anker steht für

folgende Gasthäuser:
 Zum Anker (Höchst)
 Gasthof „Zum Anker“ (Magdeburg)
 Gasthaus zum Anker (Niedernhausen)

sowie
 Zum Anker (Loge), Freimaurerloge in Barth in Pommern

Siehe auch:
 Haus Anker, ein Geschäftshaus in Braunschweig